Krumow oder Krumov  ist der Familienname folgender Personen:

Petar Krumow (* 1941), bulgarischer Ringer
Plamen Krumow (* 1975), bulgarischer Fußballspieler
Walentin Krumow (* 1964), bulgarischer Ringer